Nome di tre diversi nobili e politici ungheresi:

György Majláth (1752-1821)
György Majláth (1786-1861)
György Majláth (1818-1883)